Chris McKenna – amerykański scenarzysta i producent filmowy
 Chris McKenna (ur. 1974) – australijski rugbysta
 Chris McKenna (ur. 1977) – amerykański aktor